André Göransson e Nathaniel Lammons erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di partecipare rispettivamente ai concomitanti tornei di Lione e di Ginevra.

In finale Evan King e Julian Lenz hanno sconfitto Karol Drzewiecki e Sergio Martos Gornés con il punteggio di 3-6, 6-3, [11-9].

Teste di serie 

  Evan King /  Julian Lenz (campioni) 
  Karol Drzewiecki /  Sergio Martos Gornés (finale)

  Felipe Meligeni Alves /  João Menezes (quarti di finale, ritirati) 
  Sergio Galdós /  Federico Zeballos (primo turno)

Wildcard 

  Marco Bortolotti /  Cristian Rodríguez (primo turno)
  Flavio Cobolli /  Francesco Passaro (semifinale)

  Viktor Galović /  Nino Serdarušić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Biella Challenger Outdoor VI 2021